Сизиф ():

 Сизиф — персонаж греческой мифологии.
 Сизиф — репозиторий пакетов ALT Linux Team.
 Сизифы — род жуков-навозников из подсемейства Скарабеины.
 (1866) Сизиф — самый крупный околоземный астероид из группы аполлонов.
 Миф о Сизифе — эссе французского писателя и философа Альбера Камю.